Andrzej Wróblewski (1909–1994) – dziennikarz, krytyk teatralny, autor książek Nie poświęconym obiektywem (Iskry, 1961) i Być Żydem... (NOWA, 1992, )
 Andrzej Wróblewski „Ibis”, (1922–2002) – polski dziennikarz i recenzent muzyczny
 Andrzej Wróblewski (1927–1957) – polski malarz
 Andrzej Wróblewski (1930–2018) – polski sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, członek Państwowej Komisji Wyborczej
 Andrzej Kajetan Wróblewski (ur. 1933) – polski fizyk
 Andrzej Jan Wróblewski (ur. 1934) – polski artysta plastyk, rektor warszawskiej ASP
 Andrzej Krzysztof Wróblewski (1935–2012) – polski dziennikarz i publicysta
 Andrzej Wróblewski (ur. 1942) – polski fotograf
 Andrzej Wróblewski (ur. 1950) – polski polityk
 Andrzej Wróblewski (ur. 1955) – polski architekt
 Andrzej Wróblewski (ur. 1959) – polski piłkarz

Przypisy